Nogometni Klub Krško je slovenski nogometni klub iz Krškega, ki igra v slovenski drugi ligi. Ustanovljen je bil leta 1922, domači stadion kluba je Stadion Matije Gubca. Leta 2010 je klub razširil površine za trening z dodatnim igriščem z umetno travo. Iz nogometne šole NK Krško izhaja tudi slovenski reprezentant Robert Berić. Največji uspeh kluba so dosegli v sezoni 2014/15, ko so najprej osvojili naslov jesenskih prvakov nato pa še prvakov 2 SNL. Od sezone 2015/16 do pomladi 2019 je klub odigral štiri prvoligaške sezone. Trenutno igrajo svojo 17. drugoligaško sezono.

Dosežki

Uvrstitve v Drugi ligi

Uvrstitve v Prvi ligi

Strokovno vodstvo in predstavniki kluba

Moštvo sezone  2022/23

Navijači 
Organizirana navijaška skupina Nogometnega kluba Krško se imenuje Nuclear Power Boys in je bila ustanovljena leta 1995.

Nekdanji igralci kluba

  Rhema Obed

  Ibrahim Mensah

  Adnan Zildžović

  Fuad Gazibegović

  Armin Lulić

  Edin Salkić

  Dalibor Bojović

  Darko Bojović

  Vuk Stijepović

  Mariusz-Adam Soska

  Piotr Kaminski

   Marko Lukačić

   Edin Junuzović

  Josip Špelić

  Mario Rašić

  Vedran Gavranić

  Igor Mostarlić

  Roberto Stajev

  Kliment Nastoski

  Ljubiša Ljubojević

  Darko Andrejaš

  Ljubo Rabič

  Goran Lazarevič

  Slavko Budna

  Peter Plut

  Andrej Molan

  Dražen Radej

  Albert Kresnik

  Boris Glas

  Miroslav Molan

  Vinko Molan

  Frenk Rozman

  Slaviša Dvorančič

  Robert Nečemer

  Roman Plankar

  Martin Petrič

  Marjan Jazbec

  Slavko Stritar

  Jože Vizler

  Aleš Vajdič

  Alojz Mlakar

  Uroš Šetinc

  Dejan Lazič

  Marko Mitič

  Boštjan Hodžar

  Roy Rudonja

  Iztok Kapušin

  Antoni Brdik

  Simon Pirc

  Damir Panič

  Boštjan Zlobko

  Sašo Rabič

  Rok Zorko

  Sandi Rašovič

  Sašo Fornezzi

  Dejan Kelhar

  Robert Berić

  Dejan Rusič

  Andrej Pečnik

  Boštjan Frelih

  Luka Žinko

  Saša Kostić

  Dejan Djermanović

  Darko Karapetrovič

  Denis Čatić

  Danijel Dežmar

  Senad Jahič

  Uroš Umek

  Matej Šekoranja

  Jaka Ihbeisheh

  Albin Vezirovič

  Miroslav Pilipovič

  Almedin Muharemovič

  Luka Lazanski

  Boštjan Veličevič

  Amel Nadarević

  Denis Mešanovič

  Zoran Omerzu

  Mirsad Mujakić

  Sebastjan Bovha

  Alen Nadarević

  Almir Rahmanović

  Rafael Koren

  Denis Bogolin

  Damjan Golob

  Boštjan Hernavs

  Rok Ribič

  Nejc Zavrl

  Boštjan Preskar

  Urban Žigante

  Mitja Žigante

  Dean Bizjak

  Enes Rujović

  Bojan Đukić

  Tim Vodeb

  Miha Barbič

  David Kastelic

  Matjaž Kastelic

  Luka Luzar

  Rok Rožman

  Levin Oparenovič

  Sani Trgo

  Peter Berstovšek

  Danijel Toplek

  Boris Žerjav

  Branko Bučar

  Dejan Forneci

  Rok Kmetič

  Gregor Jordan

  Jure Špiler

  Dejan Mitrovič

  Gašper Jarc

  Kristijan Povh

  Elmedin Draganović

  Darko Butina

  Luka Kovačič

  Simon Prudič

  Janez Pavel Vrčko

  Boštjan Banič

  Grega Babnik

  David Moškon

  Matej Grilc

  Nejc Lavrenčič

  Nejc Macur

  Marko Vardič

  Matic Predanič

  Miha Kržan

  Tomaž Vah

  Klaudio Lokar

  Anže Smukovič

  Dejan Vogrinc

  Marko Radeljak

  Mario Radeljak

  Matej Zupančič

  Bojan Rodman

  Mitja Drame

  Sašo Ribič

Nekdanji trenerji članske ekipe 
 Stipe Balajić
 Tomaž Petrovič
 Adnan Zildžović
 Dušan Kosič
 Iztok Kapušin
 Rok Zorko
 Vlado Klinčarovski
 Drago Kostanjšek
 Stane Bevc
 Nebih Zeneli
 Slavko Soldat
 Radovan Karanović
 Davor Matić
 Alen Ščulac
 Darijan Matić

Slikovni arhiv

Zunanje povezave
NK Krško  na kanalu YouTube
profil Krškega na transfermarktu 
Krški profil na soccerwayu
NK Krško na spletni strani Facebook

Sklici 

Krško
Ustanove v Krškem
Športna moštva, ustanovljena leta 1922